Brödkorgsvampar (Nidulariaceae) är en familj av svampar. Brödkorgsvampar ingår i ordningen skivlingar, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar

Bildgalleri

Skivlingar